Landtagswahlkreis 90 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Papenburg (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Aschendorf-Hümmling (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Herford I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Herford I – Minden-Lübbecke III (2017)
 Landtagswahlkreis Herford I (2005 bis 2012)
 Landtagswahlkreis Bottrop (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Münster-Stadt I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen-Land-Nordost (1947 bis 1962)